North Middletown – città degli Stati Uniti d'America nel Kentucky
North Middletown – CDP degli Stati Uniti d'America nel New Jersey